Hauptstrasse 190 steht für:
 Hauptstrasse 190, Hauptstrasse in der Schweiz

Hauptstraße 190 oder Hauptstrasse 190 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Hauptstraße 190 (Bad Lauterberg im Harz), siehe Liste der Baudenkmale in Bad Lauterberg im Harz #Bad Lauterberg im Harz
 Hauptstraße 190 (Dannstadt-Schauernheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Dannstadt-Schauernheim
 Hauptstraße 190 (Großhartmannsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Großhartmannsdorf #Großhartmannsdorf
 Hauptstraße 190 (Kottmar, Gemeinde), siehe Liste der Kulturdenkmale in Eibau
 Hauptstraße 190 (Striegistal), siehe Liste der Kulturdenkmale in Striegistal

Siehe auch:
 Hauptstrasse
 Hauptstraße